El nombre de Iglesia de San Isidro es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesia en advocación a San Isidro.

Advocación 
 San Isidro Labrador (1080-1172), santo cristiano - Festividad: 15 de mayo.

Iglesias

Argentina 
 Parroquia San Isidro Labrador, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 Catedral de San Isidro, catedral en la ciudad de San Isidro;

Chile 
 Iglesia de San Isidro Labrador, en la localidad de Cobija;
 Iglesia de San Isidro Labrador, en la ciudad de Santiago;

Costa Rica 
 Parroquia San Isidro Labrador, en el cantón de Vázquez de Coronado;
Parroquia San Isidro Labrador, en el cantón de Puriscal.

España 
 Iglesia de San Isidro Labrador (El Ejido), Iglesia en la Ciudad de El Ejido (Almería);
 Iglesia de San Isidro, iglesia en la localidad de Derio, Vizcaya;
 Iglesia de San Isidro, iglesia en la ciudad de León;
 Iglesia de San Isidro Labrador, iglesia en la ciudad de Los Barrios;
 Iglesia de San Isidro, iglesia en la pedanía de Los Belones;
 Iglesia Colegiata de San Isidro, iglesia en la ciudad de Madrid;
 Iglesia de San Isidro, iglesia en la ciudad de Oviedo;
 Iglesia de San Isidro, iglesia en la ciudad de Zamora;

 Italia 
Chiesa di Sant'Isidoro
 Iglesia de San Isidro (a Capo le Case), iglesia en la ciudad de Roma;

 República Checa 
Kostel svatého Isidora
 Iglesia de San Isidro, iglesia en la ciudad de Luleč (:w:cs);
 Iglesia de San Isidro, iglesia en la ciudad de Nové Losiny (:w:cs);
 Iglesia de San Isidro, iglesia en la ciudad de Prušánky;

 Venezuela 
 Iglesia de San Isidro Labrador, iglesia en ruinas en el antiguo pueblo de Potosí;